Rias steht für:
 Barbara Rias-Bucher (* 1948), deutschsprachige Buchautorin
 Saint-Apollinaire-de-Rias

RIAS steht für:
 RIAS („Rundfunk im amerikanischen Sektor“), ehemalige Berliner Rundfunkanstalt
 Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, zivilgesellschaftliche Monitoringeinrichtung für antisemitische Handlungen in Berlin
 RIAS, , ein Meterwellenradar von Thomson-CSF, das 1974 im Centre d'Essais de la Méditerranée auf der Insel Levant aufgestellt wurde.

RIAS